Макси́м Анато́лійович Рацю́к ( — ) — старший солдат Збройних сил України. Загинув під час російсько-української війни.

З життєпису 
Освіту здобув у ЗОШ села Полковниче. 3 роки служив у ЗСУ за контрактом, зв'язківець.

Мобілізований, старший солдат ЗСУ (підрозділ не уточнено), у травні 2015-го відбув у розпорядження частини.

23 червня 2015 року загинув в розташуванні частини у Волноваському районі. За офіційною версією — скоїв самогубство, навмисне вистреливши собі в голову.

Без сина лишилися батьки, донька та брат.

Вшанування 
 у ЗОШ села Полковниче відкрито меморіальну дошку Максиму Рацюку.

Джерела 
 Фатальний постріл: загадкова загибель бойця з Київщини в зоні АТО
 Пам'ятаємо Героїв
  Проект «Ікона пам'яті загиблих за Україну»

Уродженці Ставищенського району
Померли у Волноваському районі
Поховані в Ставищенському районі